Bunzlau bezeichnet:
 die Stadt Bolesławiec in Schlesien
 die Kleinstadt Bolesławiec (Powiat Wieruszowski) (Klein Bunzlau) an der Prosna
 der Landkreis Bunzlau, Schlesien
 Stará Boleslav (Alt-Bunzlau), Böhmen
 Mladá Boleslav (Jung-Bunzlau), Böhmen

Bunzlau ist der Familienname folgender Personen:
 Nikolaus von Bunzlau (vor 1390–1411), Benediktiner, Bischof von Abelone und Weihbischof in Breslau

Siehe auch:
 Bunzl
 Bünzli
 Bunzlauer Keramik, Schlesien
 die Bunzlauer Kleinbahn AG, Schlesien